El acrónimo ICA puede significar:
ICA - Ingeniería comercial y administración Carrera perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso;
ICA - Ingenieros Civiles Asociados;
Departamento de Ica;
Ica - capital de la Región Ica;
el río Ica
Instituto de Ciencias Agrarias  Centro de investigación que pertenece al CSIC;
Instituto Cartográfico de Andalucía, el organismo encargado de la cartografía en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Instituto Colombiano Agropecuario

El acrónimo ICA se utiliza en inglés para:
Innovative Communications Alliance Alianza entre Microsoft y Nortel en Unificado de las comunicaciones;
ICA ,  Ejército Ciudadano Irlandés.
Independent Computing Architecture, un protocolo propietario para un sistema de aplicaciones de servidor diseñado por Citrix Systems.
International Congress of Americanists, el Congreso Internacional de Americanistas.
International Cartographic Association